Chirodropida är en ordning av nässeldjur. Chirodropida ingår i klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Chirodropida 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Chirodropida